Noppawan Lertcheewakarnová (* 18. listopadu 1991 Chiang Mai) je současná thajská profesionální tenistka. Ve své dosavadní kariéře nevyhrála žádný turnaj WTA, získala 2 tituly ve dvouhře a 3 ve čtyřhře v rámci ITF.

V roce 2009 se stala vítězkou juniorky ve Wimbledonu, a stala se prvním Asiatem, který vyhrál dvouhru juniorky grandslamu od Šachar Pe'erové, která trumfovala na Australian Open roku 2004. V roce 2008 byla vyhlášena juniorskou mistryní světa.

Finálové účasti na turnajích ITF

Dvouhra (5)

Čtyřhra (7)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 

Thajské tenistky
Narození v roce 1991
Narození 18. listopadu
Narození v Thajsku
Žijící lidé
Ženy